Colletta ima više značenja:
 Colletta, Genoa
 Colletta, Piacenza
 Colletta, Savona
 Colletta, Verona